«Сукины дети» — кинофильм, драма режиссёра Леонида Филатова 1990 года. В основу сценария положены реальные события, связанные с отъездом из СССР Юрия Любимова. Единственная режиссёрская работа Леонида Филатова.

Съёмочная группа 
Автор сценария — Леонид Филатов, при участии Игоря Шевцова (пьеса).

Сюжет 
Завязка фильма основана на реальной исторической ситуации, сложившейся в театре на Таганке, когда его руководитель, Юрий Любимов, уехал из СССР в 1984 году. Он сделал ряд антипартийных высказываний, после чего был отстранён от управления театром и лишён гражданства.

Фильм «Сукины дети» рассказывает о том, как труппа восприняла эти события и давление на них государства, а также показывает события, которые не случились — забастовку артистов, голодовку и угрозу самосожжения. В театр присылают функционера из министерства — Юрия Михайловича, который должен навести порядок во взбунтовавшемся учреждении культуры. История заканчивается трагически — смертью одного из протестующих.

В фильме снимались

В главных ролях 
 Владимир Ильин — Лев Александрович Бусыгин (он же Лёва)
 Лариса Удовиченко — Татьяна, его жена
 Александр Абдулов — Игорь Гордынский, актёр театра
 Евгений Евстигнеев — Андрей Иванович Нанайцев, народный артист СССР
 Лия Ахеджакова — Элла Эрнестовна, его супруга
 Владимир Самойлов — Пётр Егорович, директор театра
 Елена Цыплакова — Галочка
 Татьяна Кравченко — Серафима Михайловна Корзухина
 Нина Шацкая — Елена Константиновна Гвоздилова
 Сергей Маковецкий — Боря Синюхаев
 Лариса Полякова — Аллочка
 Мария Зубарева — Ниночка
 Галина Петрова — Тюнина
 Александр Ильин — Тюнин, актёр театра

В ролях 
 Вадим Любшин — Коля (в титрах как «Дмитрий Любшин»)
 Станислав Говорухин — Сергей Сергеевич Попов, писатель
 Людмила Зайцева — Анна Кузьминична из горкома
 Леонид Филатов — Юрий Михайлович, чиновник министерства культуры
 Валерия Богук — 1-я актриса театра
 Владимир Зубенко — 1-й актёр театра
 Наталья Ромашенко — помощник режиссёра
 Ирина Илюшко — эпизод
 Пётр Крылов — эпизод

В эпизодах 
 Мария Барабанова — мать Бусыгина
 Андрей Тартаков
 Игорь Воробьёв — Толик, муж Аллочки
 А. Миронов
 С. Илюшко
 Алексей Краснопольский — 1-й товарищ из райкома
 Юрий Одиноков — 2-й товарищ из райкома
 Владимир Царёв — 3-й товарищ из райкома
 Николай Иванов
 Григорий Набатов — 2-й актёр театра
 Д. Пряхин
 Сергей Борисов
 В. Лузинская
 Т. Залесская
 Нина Юмашева — 2-я актриса театра
 С. Золкина
 Надежда Петросян
 А. Меньшагина
 Иван Власов — актёр труппы
 В. Шмид
 Армен Петросян
 Ольга Шеховцова — 3-я актриса театра (в титрах как «О. Цыганкова»)
 Вадим Померанцев — 3-й актёр театра
 О. Котин
 Ольга Толстецкая (в титрах как «О. Тихомирова»)
 О. Колесникова
 Юрий Доронин (в титрах как «Ю. Губарев»)
 Александр Контарев
 Александр Уланов
 Владимир Агеев
 Анастасия Агеева
 Елизавета Васюкова
 Мария Солодовникова — девочка
 Елена Золкина

Не указанные в титрах 
 Владимир Головачёв — актёр
Жорж Румянцев — эпизод
 Татьяна Сидоренко — эпизод
 Д. Шевченко — эпизод

Награды 
 1-я премия на фестивале «Кинотавр» в номинации «кино для всех» в 1991.
 Лучшая мужская роль (Владимир Ильин) на том же фестивале.
 Номинация на «Нику» Александра Абдулова за лучшую второстепенную роль.

Интересные факты 

 Фильм был снят за 24 дня.
 В литературном сценарии Юрий Любимов выведен под именем Георгия Петровича Рябинина, а Алла Демидова — под именем Елены Константиновны Гвоздиловой.
 Во время съёмок Леонид Филатов перенёс инсульт.
 В театре во время нашествия чиновников репетируется «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира, чего в реальности не было. Сведений о подготовке новых спектаклей в период, когда Юрий Любимов уже находился за границей (1983), нет. Из спектаклей, готовившихся Юрием Любимовым незадолго до отъезда, «Борис Годунов» Александра Пушкина (1982) был запрещён на стадии премьеры, а «Театральный роман» Михаила Булгакова — в процессе репетиций.
 Финальная сцена фильма была снята у театра имени Н. В. Гоголя. Вид на Москву был снят с крыши здания НИИР (ул. Казакова, дом 16).

Ссылки 

 Литературный сценарий в онлайн-библиотеке
 Сукины дети. Телеканал «Культура»

Фильмы СССР 1990 года
Фильмы студии «Фора-фильм»
Фильмы-драмы СССР
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1990 года
Фильмы, основанные на реальных событиях
Экранизации произведений Леонида Филатова
Фильмы о театре
Фильмы — лауреаты кинопремии «Кинотавр»
Фильмы о Москве